«Инспектор Гулл» — советская двухсерийная телевизионная психологическая драма по мотивам пьесы Джона Бойнтона Пристли «Визит инспектора».

Премьера фильма состоялась 13 сентября 1979 года.

Сюжет 

Почтенная буржуазная семья Берлинг справляет маленький семейный праздник — обручение дочери Шейлы. Но внезапно в доме появляется незваный гость — человек, представившийся полицейским инспектором Гуллом. Он сообщает, что утром некая девушка Ева Смит покончила жизнь самоубийством. И начинается долгое и мучительное выяснение, из которого становится очевидно, что все пятеро членов семьи в своё время пересекались с покойной и каждый оставил в её жизни тяжёлую отметину. Каждый из них, независимо от другого, подталкивал к смерти ни в чём не повинного человека. И лишь в конце выясняется, что человек приходивший к ним в дом, вовсе не инспектор полиции.

В ролях 
 Юозас Будрайтис — инспектор Гулл (озвучил Владимир Ферапонтов)
 Владимир Зельдин — Артур Берлинг, глава семейства, мультимиллионер
 Елена Проклова — Шейла, дочь Артура Берлинга
 Ивар Калныньш — Джералд Крофт, писатель-романист, жених Шейлы (озвучил Сергей Малишевский)
 Эльза Радзиня — Сибил, жена Артура Берлинга (озвучила Антонина Кончакова)
 Лембит Ульфсак — Эрик, сын Артура Берлинга (озвучил Алексей Золотницкий)
 Анита Грубе — Ева Смит
 Анда Зайце — служанка
 Паул Буткевич — полицейский инспектор, выступающий по ТВ
 Юрис Стренга — доктор (озвучил Армен Джигарханян)
 Лайма Вайкуле — певица в баре

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Прошкин
 Режиссёр-постановщик: Александр Прошкин
 Оператор-постановщик: Феликс Кефчиян
 Художник-постановщик: Пётр Пророков
 Композитор: Эдуард Артемьев.

В фильме звучит музыка британской группы The Faces. По сюжету дело происходит в Великобритании, где левостороннее движение. Однако в фильме показано правостороннее движение, а все автомобили в фильме — леворульные. В основу сюжета легли общественные идеи начала XX века. Действие пьесы происходит в апреле 1912 года. В фильме же действие перенесено в 1970-х годы. В пьесе не объясняется, кто такой инспектор Гулл, и многими критиками на Западе он был воспринят как «ангел мщения» или сверхъестественное существо (из-за его всезнания и пророческой заключительной речи).

Пьеса была уже однажды экранизирована в СССР — в 1973 году, тем же Александром Прошкиным и Лидией Ишимбаевой. Фильм-спектакль назывался «Он пришёл», а главные роли в нём исполнили Владимир Этуш, Николай Волков (старший), Людмила Целиковская, Ирина Купченко, Олег Шкловский и Вячеслав Жолобов.

Примечания 

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы СССР 1979 года
Детективные фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Психологические драмы
Фильмы-притчи
Фильмы ТО «Экран»
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Экранизации произведений Джона Пристли
Телефильмы-драмы ТО «Экран»
Детективные телефильмы ТО «Экран»